Kultus steht für:
 Kult, feierliche gemeinschaftliche Religionsausübung
 Kultusministerium, Name der Verwaltungsbehörde für Bildung und Schule in einigen deutschen Bundesländern

Cultus steht für:
 Suzuki Cultus, ein Automodell, siehe Suzuki Swift

Siehe auch:
 Kult (Begriffsklärung)